Antonio Molinari ist der Name folgender Personen:

* Antonio Molinari (Maler) (1655–1704), italienischer Maler
 Antonio Molinari (Leichtathlet) (* 1967), italienischer Bergläufer